Тёмная лошадка (англ. Dark horse) может означать:

 Тёмная лошадка — неожиданно сильный кандидат или претендент на победу, чья претензия на победу ранее не обсуждалась.

Кино 
 Тёмная лошадка — российский телесериал 2003 года режиссёра Сергея Газарова, содержащий 12 серий.
 Тёмная лошадка — фильм 2011 года американского режиссёра Тодда Солондза.
  — биографический новозеландский фильм 2014 года режиссёра Джеймса Напье, посвященный шахматисту Дженезису Потини.

Музыка 
 Тёмная лошадка — эстрадная песня Давида Тухманова на стихи Ларисы Рубальской. Исполнялась группой «Электроклуб» (солистка Ирина Аллегрова и солист Игорь Тальков)